Personen:
Edmund Phelps (1933), Amerikaans econoom (Nobelprijswinnaar)
Fred Phelps (1929-2014), Amerikaans predikant en advocaat (Westboro Baptist Church)
James Phelps (1986), Brits acteur (broer van Oliver Phelps)
Michael Phelps (1985), Amerikaans zwemmer (meervoudig Olympisch medaillewinnaar) 
Nathan Phelps (1958), Zoon van Fred Phelps, afvallige van de Westboro Baptist Church en homorechtenactivist.
Oliver Phelps (1986), Brits acteur (broer van James Phelps)

Plekken in de Verenigde Staten:
Phelps (Kentucky), plaats in Kentucky
Phelps (New York), plaats in New York
Phelps County (Missouri), county in Missouri
Phelps County (Nebraska), county in Nebraska